Sankt Sigfrids sjukhus är det invanda namnet för de psykiatriska klinikerna på Sigfridsområdet i Växjö. På sjukhuset, som numera heter Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, bedrivs högspecialiserad rättspsykiatrisk vård. Verksamheten sysselsätter cirka 700 anställda.

Externa länkar 
Officiell webbplats

Mentalsjukhus i Sverige
Byggnader i Växjö